Дави́д Бек - ім'я.

 Давид Бек (, ? — 1728) — діяч визвольного руху Вірменії проти перських і османських завойовників.

 Давид Бек (, ) — фільм вірменського кінорежисера Амо Бек-Назаряна.